Монферрат или Монферра может означать:
 Монферрат — географический регион в Северной Италии;
 Монферрат — маркграфство в Италии (967—1564);
 Монферра — город в департаменте Вар (Франция);
 Монферра — город в департаменте Изер (Франция).